Küchel ou Kuchel est un patronyme porté notamment par :
 
  (1703-1769), architecte allemand,
  (1900-1977), syndicaliste et résistant allemand,
 Otto Kuchel (1924-2012), chercheur canadien,
  (1917-1986), botaniste australien,
 Thomas Kuchel (1910-1994), homme politique américain.

Patronyme germanique